Fusco est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Alfonso Maria Fusco (1839-1910), prêtre italien, vénéré comme saint par l'Église catholique ;
 Cosimo Fusco (né en 1962), acteur italien ;
 Fernando Fusco (né en 1929),  dessinateur italien de bandes dessinées ;
 Giovanni Fusco (1906-1968), compositeur italien de musiques de films ;
 John Fusco, scénariste américain ;
 Nicola Fusco (1956-), mathématicien italien ;
 Paul Fusco (1930-2020), photojournaliste américain ;
 Paul Fusco (1953-), marionnettiste, acteur et voix off américain ;
 Pietro Fusco (né en 1971), footballeur italien ;
 Sylvain Fusco (1903-1940), artiste français ;
 Thomas-Marie Fusco (1831-1891), prêtre italien, proclamé bienheureux en 2001 ;
 Vittorio Fusco (1939-1999), bibliste et évêque italien ;
 João Carlos Proença Filipe, dit Fusco (né en 1972), footballeur portugais

FusCo est également l'abréviation de Fusilier-Commando. Désigne soit les FUSCO Marine (protection des unités, forces spéciales) soit les FUSCO Air (forces spéciales parachutistes).

Patronyme italien
Abréviation